Esteban Pérez – calciatore argentino
 Esteban Daniel Pérez Spatazza (n. 1969) – cestista argentino